

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 6 августа

Международные 
 Международный день «Врачи мира за мир». 
 Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Национальные 
  — День ребёнка.
  — День независимости.
  — Национальный праздник Восшествия (приход к власти правителя эмирата Абу-Даби шейха Зайда ан-Нахайяна — первого президента ОАЭ).
  — День железнодорожных войск.
  — День независимости.

Религиозные 
  Католицизм
 Преображение Господне.

  Православие
 Память мученицы Христины Тирской (ок. 300);
 память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015);
 память преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита (1182);
 обретение мощей преподобного Далмата Исетского (1994);
 память священномученика Алфея Корбанского, диакона (1937);
 память священноисповедников Николая Понгильского (1942) и Иоанна Оленевского (Калинина) (1951), пресвитеров;
 память святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского (1795).

Именины 
 Православные (дата по новому стилю):
 Мужские:
 Алфей — священномученик Алфей (Корбанский).
 Анатолий.
 Афанасий (Афанас, Апанас, Опонас) — мученик Афанасий Икийский.
 Боголеп — преподобный Боголеп Черноярский.
 Борис и Роман — страстотерпец князь Борис (в крещении Роман).
 Глеб и Давид — страстотерпец князь Глеб (в крещении Давид).
 Ермоген (Гермоген) — мученик Ермоген.
 Измарагд — Измарагд Армянский.
 Иларион (Илларион) — Иларион Тавлэли.
 Именей — мученик Именей.
 Иоанн (Иван) — исповедник Иоанн (Калинин, Оленевский).
 Капитон — мученик Капитон.
 Николай — священномученик Николай (Понгельский).
 Папа (Паппа, Паппий).
 Поликарп — преподобный Поликарп Печерский.
 Фантин — Фантин Чудотворец.
 Феофил — мученик Феофил Хиосский.
 Женские:
 Христина (Кристина) — мученица Христина Тирская.

События 
См. также: :Категория:События 6 августа

До XIX века 
 939 — Испанцы разбили мавров в битве у Саламанки.
 1181
 Новгородская дружина основала первый русский город на Вятке — Никулицын.
 Китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.
 1378 — Битва на реке Воже (Рязанщина): князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию Мамая.
 1492 — Одна из каравелл Христофора Колумба уже на третий день пути потеряла свой руль, из-за чего экспедиция задержалась в Тенерифе.
 1496 — Бартоломео Колумб основал г. Санто-Доминго — столицу Доминиканской Республики.
 1497 — В Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду.
 1502 — Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря.
 1506 — Армия Великого княжества Литовского под предводительством князя Михаила Глинского разгромила крымских татар в Клецкой битве.
 1517 — Франциск Скорина в Праге издает кириллическим шрифтом «Псалтырь», первую белорусскую печатную книгу.
 1723 — Во время персидского похода русской армии и флота 1722 — 1723 русским десантом взят Баку.
 1726 — подписан союзный договор между Священной Римской и Российской империей.
 1777 — Сражение при Орискани (Война за независимость США)
 1790 — Писатель А. Радищев приговорён к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

XIX век 
 1806 — последний император Священной Римской империи Франц II отрёкся от престола, что означало конец империи.
 1810 — в США проведена перепись населения, насчитавшая  жителя.
 1817 — начало строительства новой Нижегородской ярмарки.
 1825 — конгресс в городе Чукисаке (совр. Сукре) объявил о независимости Верхнего Перу, названного Боливией.
 1828 — в Канаде состоялась первая Королевская регата, самое старое спортивное соревнование Северной Америки, дошедшее до наших дней.
 1851 — Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран.
 1866 — остров Ванкувер включён в состав Британской Колумбии.
 1888 — в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской лёгкой атлетике.
 1889
 Проведён последний бой боксёров без перчаток.
 В Лондоне открыт отель «Савой», первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.
 1890 — убийца Уильям Кеммлер () стал первым казнённым на электрическом стуле (Нью-Йорк).
 1893
 С 6 по 12 августа в Цюрихе прошёл третий конгресс II Интернационала. Среди прочих на нём были приняты решения о праздновании 1 мая и исключении из организации анархистов.
 В Греции открыт Коринфский канал.
 1896 — Мадагаскар провозглашён французской колонией.

XX век 
  — Первая мировая война: Австро-Венгрия объявила войну России.
  — Первая мировая война: «Атака мертвецов» под крепостью Осовец в ходе Первой мировой войны.
   — Черногория предложила Сербии объединиться в федерацию.
  — сформировано второе коалиционное Временное правительство под председательством Керенского.
  — белые войска взяли Казань.
 
 19-летняя Гертруда Эдерле первой из женщин переплыла Ла-Манш. Расстояние в 56 км она преодолела за 14 часов 31 минуту, на 1 час 59 минут улучшив прежнее достижение мужчин.
 киностудия Warner Brothers представила на суд зрителей фильм «Дон Жуан» со звуковой системой «Витафон», позволявшей синхронизировать музыкальное сопровождение с кинокадрами.
  — в Бристоле открылись первые в Великобритании курсы автовождения.
  
 открылся первый Венецианский кинофестиваль.
 между озёрами Эри и Онтарио (Северная Америка) открыт канал Велланд.
  — Открытие первых всесоюзных соревнований по парашютному спорту.
  
 Эстония принята в состав СССР.
 арест Николая Вавилова в Черновцах.
 1942 — Вторая мировая война: нацистами уничтожено гетто в Микашевичах.
 1945 — Вторая мировая война: американская атомная бомбардировка японского города Хиросима.
 1952 — Крушение на станции Дровнино, крупнейшая на тот момент железнодорожная катастрофа в Советском Союзе (109 погибших и 211 раненных).
 1955 — под Воронежем произошла катастрофа самолёта Ил-14М, погибли 25 человек.
 1958 — США провели атмосферные ядерные испытания на острове Джонстон.
 1961 — запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал гражданин Советского Союза лётчик-космонавт майор Герман Титов.
 1962 — Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве Британской колонии.
 1965 — в Англии выпущен пятый альбом The Beatles «Help!».
 1968 — диск группы The Doors — «Waiting for the Sun» — стал «золотым».
 1969 — вертолёт Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 т полезной нагрузки на высоту 2255 метров.
 1970 — Франция провела ядерные испытания на острове Муруроа.
 1971 — группа Procol Harum дала концерт в канадском городе Эдмонтон вместе с местным симфоническим оркестром. Выпущенная позже пластинка стала одной из лучших в истории рок-музыки записи живьём.
 1973 
 в изгнании умер бывший диктатор Кубы Фульхенсио Батиста.
 американская авиация «по ошибке» бомбила ряд мирных деревень Лаоса, из-за чего погибли сотни жителей.
 1976 — Потерпел катастрофу советский дальний противолодочный самолёт Ту-142 из 76 ОПЛАП ДД.
 1977 — в Мон-де-Марсан (Франция) прошёл второй и последний Европейский панк-рок фестиваль.
 1981 — в США все бастующие авиадиспетчеры были уволены после того, как они не выполнили распоряжение президента страны вернуться на рабочие места.
 1982 — итальянское правительство отдало распоряжение о ликвидации крупнейшего частного банка страны — миланского Banco Ambrosiano.
  
 Тимоти Далтон был выбран исполнителем роли Джеймса Бонда в очередном, пятнадцатом, фильме о похождениях секретного агента 007.
 Фил Кац выпустил в продажу архиватор PKARC версии 1.0 для IBM.
  
 атомная подводная лодка К-407 «Новомосковск» впервые в мире провела залп 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-29РМ — операция «Бегемот-2».
 в CERN на компьютере NeXT была создана первая в мире веб-страница с базовым набором HTML.
  
 Правительство России потребовало у прибалтийских республик 7,7 млрд дол. в обмен на вывод российских войск.
 шведский игрок в настольный теннис Ян-Уве Вальднер выиграл золото в одиночном разряде на Олимпийских играх в Барселоне.
  — хорватские власти объявили о ликвидации республики Сербская Краина.
 
 чеченские боевики начинают штурм города Грозный.
 НАСА объявило о том, что на метеорите ALH 84001, отколовшемся от Марса и упавшем на Землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 млрд лет назад.
  
 Microsoft заявила, что она будет инвестировать 150 миллионов долларов в «Apple Computer Inc»
 при заходе на посадку в аэропорту города Лганья в джунглях тихоокеанского острова Гуам (США) потерпел катастрофу «Боинг‑747‑3B5» южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. Из 254 человек, находившихся на борту, погибли 228.

XXI век 
 2002
 Посредством хакерской атаки была взломана компьютерная сеть министерства обороны Японии.
 Апелляционный суд девятого округа США постановил, что средства массовой информации имеют право на полный доступ и запечатление процедуры приведения в исполнения смертной казни в штате Калифорния.
 2005 — После отказа обоих двигателей самолёт ATR 72 компании Tuninter совершил аварийное приводнение в Средиземном море, погибли 16 из 34 человек, находившихся на борту.
 2008 — Военный переворот в Мавритании.
 2011 — в Афганистане талибами сбит вертолёт Boeing CH-47 Chinook, 38 погибших.
 2012 — Марсоход «Кьюриосити» совершил удачную посадку на Марс.
 2014 — По указу президента России Владимира Путина были введены продовольственные контрсанкции (запрет на ввоз из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в Россию рыбы, мяса, овощей и фруктов).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 6 августа

До XVIII века 
 1504 — Мэттью Паркер (ум. 1575), архиепископ Кентерберийский (1559—1575), капеллан короля Генриха VIII.
 1638 — Николя Мальбранш (ум. 1715), французский философ-идеалист, главный представитель окказионализма.
 1644 — Луиза де Лавальер (ум. 1710), герцогиня де Лавальер и де Вожур, фаворитка Людовика XIV.
 1651 — Франсуа Фенелон (ум. 1715), французский писатель, теолог, архиепископ Камбре.
 1667 — Иоганн Бернулли (ум. 1748), швейцарский математик, брат Якоба Бернулли, отец Даниила Бернулли.

XVIII век 
 1715 — Люк де Клапье Вовенарг (ум. 1747), французский мыслитель, эссеист, моралист.
 1766 — Уильям Хайд Волластон (ум. 1828), английский учёный, врач, физик и химик, член Лондонского королевского общества.
 1768 — Жан Батист Бессьер (ум. 1813), маршал Франции при Наполеоне I.
 1789 — Илья Буяльский (ум. 1866), придворный хирург, бальзамировщик высочайших особ.
 1795 — Генрих Розе (ум. 1864), немецкий химик.

XIX век 
 1809 — Альфред Теннисон (ум. 1892), английский поэт.
 1835 — Константин Поленов (ум. 1908), русский учёный-металлург.
 1844 — Альфред, герцог Эдинбургский (ум. 1900), второй сын британской королевы Виктории, супруг русской великой княжны Марии Александровны.
 1856 — Аполлинарий Васнецов (ум. 1933), русский советский живописец и график, автор трудов по теории искусства, истории, археологии.
 1868 — Поль Клодель (ум. 1955), французский писатель, дипломат.
 1881 — Александр Флеминг (ум. 1955), шотландский бактериолог, первым обнаруживший антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии (1945).
 1893 — Александр Белышев (ум. 1974), комиссар крейсера «Аврора», отдавший приказ о холостом залпе, послужившем сигналом к началу Октябрьской революции.
 1898 — Василий Казин (ум. 1981), русский советский поэт.
 1899 — Акакий Васадзе (ум. 1978), грузинский актёр, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР.

XX век 
 1902 — Маргарете Клозе (ум. 1968), немецкая оперная певица (меццо-сопрано) и педагог.
 1903 — Борис Платонов (ум. 1967), белорусский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1910
 Николай Будашкин (ум. 1988), советский композитор, народный артист РСФСР.
 Чарльз Крайтон (ум. 1999), английский кинорежиссёр и продюсер.
 1911 — Люсиль Болл (ум. 1989), американская актриса, телепродюсер, героиня сериала «Я люблю Люси».
 1913 — Александр Ишлинский (ум. 2003), советский и российский учёный-механик, организатор науки, педагог, академик АН СССР и РАН, Герой Социалистического Труда.
 1914 — Леонид Грошев (ум. 1986), военный лётчик, Герой Советского Союза.
 1915 — Валентин Левашов (ум. 1994), композитор, хоровой дирижёр, народный артист СССР.
 1917 — Роберт Митчем (ум. 1997), американский киноактёр, сценарист и продюсер, лауреат премии «Золотой глобус».
 1928 — Энди Уорхол (ум. 1987), американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.
 1931 — Умберто Ленци (ум. 2017), итальянский кинорежиссёр.
 1932 
 Владимир Бурич (ум. 1994), русский советский поэт, переводчик.
 Аннели Саули (ум. 2022), финская киноактриса.
 Говард Ходжкин (ум. 2017), британский живописец и график.
 1938 — Игорь Лученок (ум. 2018), белорусский композитор, автор популярных песен.
 1939 — Анатолий Иванов (ум. 1996), советский и украинский кинорежиссёр.
 1940 — Муху Алиев, государственный деятель Дагестана, в 2006—2010 гг. — президент Республики Дагестан.
 1941 — Евгений Кучеревский (ум. 2006), советский и украинский футболист и тренер, заслуженный тренер СССР. 
 1947 — Мухаммед Наджибулла (убит в 1996), президент Афганистана (1987—1992).
 1948 — Бауыржан Рамазанулы Ногербек (ум. 2017), казахстанский киновед, историк и теоретик кино, профессор искусствоведения.
 1949 — Николай Ковалёв (ум. 2019), российский государственный деятель и политик, директор ФСБ России (1996—1998), генерал армии.
 1950 — Дэвид Гамбург, американский и российский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 1951 — Кэтрин Хикс, американская актриса и певица.
 1955 — Том Сандберг, норвежский двоеборец, олимпийский чемпион (1984), двукратный чемпион мира.
 1957 — Фэйт Принс, американская актриса и певица, лауреат премии «Тони».
 1960 — Филипп Омнес, французский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион. 
 1962 — Мишель Йео, малайзийская киноактриса и танцовщица китайского происхождения.
 1963 — Кевин Митник, американский программист, в прошлом известный в мире компьютерный хакер.
 1965
 Юки Кадзиюра, японский музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
 Дэвид Робинсон, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
 1969 — Майк Буденхольцер, американский баскетбольный тренер.
 1970
 Марина Могилевская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссёр и сценарист индийского происхождения.
 1971 — Меррин Данги, американская телевизионная актриса.
 1972 — Джери Халлиуэлл, британская певица, бывшая участница группы «Spice Girls».
 1973 — Вера Фармига, американская актриса.
 1974
 Наталья Коренная, российская актриса театра и кино.
 Эвер Кэррадайн, американская актриса.
 1975 — Ренате Гётшль, австрийская горнолыжница, трёхкратная чемпионка мира. 
 1976 
 Мелисса Джордж, австралийская актриса.
 Солейл Мун Фрай, американская актриса, режиссёр и сценарист.
 1978 — Мариса Миллер, американская модель и актриса.
 1981 — Ирина Рахманова, российская актриса.
 1982 
 Ромола Гарай, британская киноактриса.
 Эдрианн Карри, американская модель.
 Ксения Князева, российская актриса и фотомодель.
 
 Бьёрн Кирхайзен, немецкий двоеборец, 4-кратный призёр Олимпийских игр.
 Робин ван Перси, нидерландский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (2010).
 Мартин Тёрнберг, шведский хоккеист, чемпион мира (2013). 
  — Янина Студилина, российская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая.
  — Харри Песонен, финский хоккеист, чемпион мира (2019).
  — Кейси Рол, канадская актриса.
  — Хань Цун, китайский фигурист, выступающий в парном катании, олимпийский чемпион (2022 год), неоднократный чемпион мира и четырёх континентов.
  — Александр Хендрикс, бельгийский игрок в хоккей на траве, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 6 августа

До XIX века 
 1221 — Доминик (р. 1170), кастильский дворянин, основатель ордена доминиканцев.
 1458 — Каликст III (в миру Альфонсо ди Борджа; р.1378), 209-й Папа Римский (1455—1458).
 1530 — Якопо Саннадзаро (р. 1458), итальянский поэт и писатель, гуманист.
 1585 — погиб Ермак Тимофеевич (р. 1532), казачий атаман, покоритель Сибири.
 1637 — Бен Джонсон (р. 1572), английский поэт, драматург, актёр, теоретик драмы.
 1657 — Богдан Хмельницкий (р. 1596), украинский гетман, полководец и государственный деятель.
 1660 — Диего Родригес Веласкес (р. 1599), художник, крупнейший представитель испанского барокко.
 1753 — погиб Георг Вильгельм Рихман (р. 1711), русский физик, первый исследователь электричества в России, создатель вольтметра.

XIX век 
 1820 — Элиза Бонапарт (р. 1777), старшая из сестёр императора Франции Наполеона I.
 1831 — Пьетро ди Готтардо Гонзаго (р. 1751), итальянский декоратор, архитектор, теоретик искусства; с 1792 г. жил и работал в России.
 1837 — Павел Шиллинг (р. 1786), русский востоковед, электротехник, изобретатель.
 1882 — Модест Богданович (р. 1805), русский военный историк.
 1884 — Антонио Гутьеррес (р. 1812), испанский писатель, чьё произведение послужило основой для оперы Верди «Трубадур».
 1892 — Сергей Третьяков (р. 1834), русский предприниматель, коллекционер и меценат, младший брат Павла Третьякова.

XX век 
 1904 — Павел Вейнберг (р. 1846), русский писатель-юморист и актёр.
 1925 — убит Григорий Котовский (р. 1881), российский революционер, советский военный и политический деятель, герой гражданской войны.
 1931 — Бикс Байдербек (р. 1903), американский джазовый трубач.
 1941 — Леонид Леонидов (р. 1873), актёр МХАТа, режиссёр, народный артист СССР.
 1942 — погибли:
 Януш Корчак (р. 1878), польский педагог, писатель, врач и общественный деятель;
 Чолпонбай Тулебердиев (р. 1922), рядовой Красной Армии, предвосхитивший подвиг Александра Матросова, Герой Советского Союза.
 1957 — Эрнст Линтон (р. 1880), канадский футболист, олимпийский чемпион (1904). 
 1959 — Престон Стёрджес (р. 1898), американский кинорежиссёр, сценарист и драматург.
 1967 — погиб Юрий Гарнаев (р. 1917), советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 1969 — Теодор Адорно (р. 1903), немецкий философ, социолог и музыковед.
 1973 — Фульхенсио Батиста (р. 1901), кубинский диктатор (1940—1944 и 1952—1959).
 1976 — Григорий Пятигорский (р. 1903), американский виолончелист российского происхождения.
 1978 — Павел VI (в миру Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини; р. 1897), 262-й Папа Римский (1963—1978).
 1979 — Феодор Феликс Конрад Линен (р. 1911), немецкий биохимик, нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1964).
 1980 — Марино Марини (р. 1901), итальянский скульптор, художник, гравёр.
 1983 — Клаус Номи (р. 1944), американский поп- и рок-певец немецкого происхождения, одна из первых жертв СПИДа.
 1986
 Александр Куссуль (р. 1963), советский музыкант, скрипач группы «Аквариум».
 Фернандес Эмилио (р. 1904), мексиканский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 1988
 Анатолий Левченко (р. 1941), советский космонавт, Герой Советского Союза.
 Франсис Понж (р. 1899), французский поэт и эссеист.
 1991 — Шапур Бахтияр (р. 1914), иранский политический деятель, последний премьер-министр монархического Ирана (1979).
 1996 — Лев Мирский (р. 1925), советский кинорежиссёр и актёр.
 1998 — Андре Вейль (р. 1906), французский математик.
 2000
 Евгений Григорьев (р. 1934), советский и российский сценарист.
 Анатолий Жигулин (р. 1930), русский поэт.

XXI век 

 2001 — Жоржи Амаду (р. 1912), бразильский писатель.
 2002 — Эдсгер Дейкстра (р. 1930), голландский математик-программист, пионер структурного программирования.
 2004 — Иван Воронов (р. 1915), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 2005 — Валентин Никулин (р. 1932), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 2009 — Джон Хьюз (р. 1950), американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 2012
 Борис Разинский (р. 1933), советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион (1956).
 Валентин Черных (р. 1935), советский и российский киносценарист, драматург, продюсер, режиссёр.
 2020 — Уилберт Макклюр (р. 1938), американский боксёр средней весовой категории, олимпийский чемпион (1960).

Приметы 
Борис и Глеб Летник.
 Борис и Глеб — поспел хлеб. К этому времени хлеба полностью поспевали, начиналась страда.
 Бориса и Глеба — паликопна (гроза жжёт копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться.
 На Глеба и Бориса за хлеб не берися.

См. также

Примечания